René Érignac (1909-2002), un préfet de la République française.
 Claude Érignac (1937-1998), un préfet de la République française, assassiné (voir assassinat de Claude Érignac). 
 la place du Préfet-Claude-Érignac, à Paris.
 la rue Préfet-Claude-Érignac à Nancy.